Grandala (geslacht) een geslacht van vogels uit de familie van de vliegenvangers
 Grandala (soort) (Grandala coelicolor) de enige soort uit dit geslacht, een lijsterachtige uit Azië